Censi es un apellido italiano, derivado de Cenci  () del que se han catalogado sus orígenes hacia el siglo XI, en Roma.

Puede referirse a:

 Cenci – familia noble de Roma.
 Francesco Cenci – noble romano del siglo XVI.
 Beatrice Cenci – noble romana, hija de Francesco.
 Baldassarre Cenci (1648-1709) – cardenal italiano.
 Baldassarre Cenci (1710-1763) – cardenal italiano.
 Athina Cenci – actriz italiana.
 Giuliano Cenci – director de cine italiano
 Elsa Cenci – baloncestista italiana
 Massimo Cenci – político sanmarinés
 Nelson Cenci – escritor italiano.
 Riccardo Cenci – futbolista italiano.
 Roberto Cenci – pintor italiano
 Roberto Cenci – músico italiano
 Serafino Cenci – cardenal italiano
 Tiberio Cenci – cardinal italiano
 Andrea Censi, matemático
 Censi and Pirota, compañía azucarera
 Cristiano Censi, actor
 Giorgio Censi, actor
 Giuseppe Censi, actor
 Ludovico Censi, diplomático italiano
 Marc Censi, político francés
 Nick Censi, productor musical estadounidense
 Renato De Censi, jugador de fútbol italiano.
 Vincenzo De Censi, banquero italiano.
 Ugo De Censi, sacerdote italiano, hermano de Vincenzo.
 Yves Censi, a French politician